Okręty US Navy o nazwie USS „Trenton”, pochodzącej od miasta Trenton:
 Pierwszy „Trenton” był fregatą z napędem parowym. Weszła do służby w 1877 i zatonęła w pobliżu Samoa w czasie huraganu w 1889.
 Drugi „Trenton” (CL-11) był lekkim krążownikiem, który wszedł do służby w 1924, walczył podczas II wojny światowej i został wycofany w 1945.
 Trzeci „Trenton” (LPD-14) był okrętem desantowym, który wszedł do służby w 1971. Został przekazany Marynarce Indyjskiej 17 stycznia 2007 roku w bazie morskiej w Norfolk.

Trenton